Malmö FF 1949/1950 var MFF:s 17:e säsong i Allsvenskan. Malmö FF vann serien utan att ha förlorat en enda match, vilket fortfarande () är enda gången i Allsvenskans historia. Man hade 18 raka segrar (23 om man räknar in de 5 segrarna i slutet av föregående säsong) innan första poängtappet kom, borta mot AIK i den 19:e omgången.

Tävlingar

Allsvenskan

Tabell

Matcher

Svenska cupen

Matcher

Referenser

Källor 
Bolletinen.se

1949/1950
Fotbollssäsongen 1949/1950 efter lag
Fotboll i Sverige 1949
Fotboll i Sverige 1950